

Sonnenberg, oggi Výsluní – città nella regione di Ústí nad Labem

Sonnenberg – comune del Brandeburgo
 Sonnenberg-Winnenberg – comune della Renania-Palatinato

Pagine correlate 
 Sonnberg – pagina di disambiguazione